Jarilla puede referirse a los siguientes topónimos:
 Jarilla, un municipio de la provincia de Cáceres, en la Comunidad Autónoma de Extremadura (España).
 Jarilla, una localidad del departamento de Juan Martín de Pueyrredón, en la provincia de San Luis (Argentina).

Además, en botánica, puede hacer referencia a:
 Jarilla, un género de arbustos siempreverdes de la familia Zygophyllaceae.
 Jarilla, un género de plantas con flores de la familia Caricaceae.
 El nombre común de la planta Baccharis glutinosa.
 El nombre común de la planta Capsella bursa-pastoris.
 El nombre común de la planta Cistus albidus.
 El nombre común de la planta Cistus monspeliensis.
 El nombre común de la planta Fumana ericoides
 El nombre común de la planta Fumana procumbens.
 El nombre común de la planta Fumana thymifolia.
 El nombre común de la planta Gymnosperma glutinosum.
 El nombre común de la planta Halimium umbellatum.
 El nombre común de la planta Helianthemum apenninum.